PARP15 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на 3-й хромосомі. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 678 амінокислот, а молекулярна маса — 74 576.

Кодований геном білок за функціями належить до трансфераз, глікозилтрансфераз. 
Задіяний у таких біологічних процесах, як транскрипція, регуляція транскрипції, альтернативний сплайсинг. 
Білок має сайт для зв'язування з НАД. 
Локалізований у ядрі.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 3

Некатегоризовані білки